Magog (persoon), een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Magog (plaats), een plaats in de Canadese provincie Quebec
Magog (rivier), een rivier waarnaar bovenstaande plaats vernoemd is
Magog (band), een jazzrockgroep